Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1975, facente parte del Women's International Grand Prix 1975, ha avuto come vincitrice Marcie Louie che ha battuto in finale Laura Dupont 6-1, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Margaret Court (quarti di finale)

  Julie Heldman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1975